Кривоносовский сельский совет () — входит в состав
Середино-Будского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Кривоносовка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Кривоносовка 
 с. Боровичи 
 с. Таборище 
 с. Хильчичи

Примечания